HMS Brynhilda kan syfta på:

 – en skärgårdsfregatt i svenska flottan sjösatt 1776
 – ett avisofartyg i svenska flottan sjösatt 1808
 – ett recognoseringsfartyg i svenska flottan sjösatt 1854